Европско првенство у одбојци 2019. године било је 31. издање мушког европског првенства у одбојци у организацији европског одбојкашког тела, ЦЕВ.  

Евроволеј се први пут одржавао у четири државе: Белгији, Француској, Холандији и Словенији. Турнир је трајао од 13. до 29. септембра.  

Број националних тимова који учествују на овом такмичењу се проширио са 16 на 24 екипе. 

Новајлије су биле репрезентације Северне Македоније и Црне Горе. Трон најбоље европске селекције бранила је Русија.

Квалификација на турнир

Шешири 

 Резултат 

Жреб је одржан 16. јануара 2019. у Атомијуму, Брисел, Белгија.

Дворане

Прелиминарна рунда 

Сва времена су по локалном средњоевропском летњем времену (УТЦ + 2).

Група А  — Монпеље 

|}

|}

Група Б — Брисел, Антверпен 
 Утакмице од 13. до 14. септембра су игране у Бриселу, Белгија, док су утакмице од 15. до 19. септембра игране у Антверпену, у Белгији.

|}

|}

Група Ц — Љубљана 

|}

|}

Група Д — Амстердам, Ротердам 
 Утакмице од 13. до 16. септембра игране су у Ротердаму, Холандија, док су утакмице од 17. до 19. септембра игране у Амстердаму, Холандија.

|}

|}

Завршница 
Сва времена су по средњоевропском летњем времену (УТЦ + 2 сата).

Oсмина финала 
|}

Четвртфинале 
|}

Полуфинале 
|}

Треће место 
|}

Финале 
|}

Коначан пласман

Види још 

 Европско првенство у одбојци за жене 2019.

Референце

Спољашње везе 

Европска првенства у одбојци
Одбојка у 2019.